ФК Јединство је фудбалски клуб из Светозара Милетића, општина Сомбор, Србија, основан 1912. године под именом Соко, 1925. године мења име у Милетићко Спортско Друштво. За време Мађарске окупације име фудбалског клуба се мађаризује Militics Sport Egylet и клуб се за време рата такмичи под окриљем Фудбалског савеза Мађарске. Након ослобођења фудбалски клуб добија ново име - Јединство.

На основу одлуке Скупштине ФК ОФК Шикара Air Max (Сомбор) и ФК Јединство (Светозар Милетић) 30. јула 2002. године ова два клуба су се спојили у један, Фудбалски клуб Јединство (Светозара Милетића). Одмах потом се у савезу региструје и новооформирани Омладински фудбалски клуб "Шикара" (Сомбор). Након три године клуб у Светозар Милетићу се угасио. 

Након тринаест година паузе у лето 2018. године Фудбалски клуб Јединство у Светозару Милетићу је поново покренут и укључује се у Међуопштинској лиги Сомбор - 2. разред, најнижем рангу фудбала у Србији, где се и данас такмичи.

Историја 

Такмичарске утакмице започиње играти 1920. године у првој сезони Суботичког ногоментног подсавеза (данас ПФЛ Суботица). Између два светска рата, као и пар година после Другог светског рата, клуб из Милетића је бележио своје најбоље резултате. За време Другог светског рата клуб се такмичио у Мађарској фудбалској лиги под именом Nemesmiliticsi Turul Sport Egylet.

Успеси 

 Сомборски Подсавез — други разред/Међуопштинска лига - други разред
 Освајач: 1955/56, 1990/91, 1998/99, 2000/01.
 Дунавска Група — други разред
 Освајач: 1933/34; 1935/36.

Занимљивости 
 У пролеће 1920. године у пријатељском сусрету Милетићко СД изгубило је на свом терену 9:1 од Сомборског Спортског Удружења. Утакмицу је судио др Мајер Јене.
 Јединство је у трећем колу Сомборског подсавеза - II разред као домаћин, 2. октобра 1955. године, поразио ФК "Кордун" из Кљајићева 18-0 .
 У полуфиналу ГФС Сомбор 21. септембра 2022. године, на свом терену, фудбалери Јединства поражени су 1:16 (0:5) од стапарског Хајдука.

Хронологија милетићког фудбалског клуба по сезонама

Референце

Спољашње везе 

Јединство Светозар Милетић
Спорт у Сомбору
Фудбал у западнобачком округу